Cinclodes comechingonus é uma espécie de ave da família Furnariidae.

É endémica da Argentina.

Os seus habitats naturais são: matagal tropical ou subtropical de alta altitude.

Referências

Cinclodes
Aves da Argentina
Aves descritas em 1944